Svešņikovs ist der Familienname folgender Personen:

 Jevgēņijs Svešņikovs, lettische Schreibweise von Jewgeni Ellinowitsch Sweschnikow (1950–2021), russisch-lettischer Schachspieler
 Vladimirs Svešņikovs (* 1986), lettischer Schachspieler